Füsilier Wipf bezeichnet:

 Füsilier Wipf (Roman) von Robert Faesi
 Füsilier Wipf (Film), Schweizer Spielfilm von Leopold Lindtberg und Hermann Haller, Verfilmung des Romans